Hypatia z Aleksandrii – uczona z V w n.e.
 Hypatia (planeta) – planeta krążąca wokół gwiazdy jota Draconis
 (238) Hypatia – planetoida
 Rimae Hypatia – grupa rowów na powierzchni Księżyca